Когольос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 31,10 км². Население — 494 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса